La llau del Castelló és una llau del terme d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

El curs d'aquesta llau s'origina a Les Costetes, a 1.025 metres d'altitud, des d'on davalla cap al sud-sud-est. Passa a ponent de Cal Jou, Casa Montsó i Ço del Jou, a llevant del Corral del Castelló i de la Granja del Moixarda, i s'aboca en el riu d'Abella. Es tracta d'un topònim romànic descriptiu modern: és la llau que discorre a prop de Cal Castelló.

Enllaços externs 
 La Llau del Castelló en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Castelló